Jensenia kan syfta på:

 Jensenia (djur) – ett släkte av plattmaskar
 Jensenia (växter) – ett släkte av växter